Parque Nacional Corcovado puede referirse a:

 Parque nacional Corcovado, ubicado en Costa Rica.
 Parque nacional Corcovado, ubicado en la X Región de Los Lagos, Chile.